Robin Bryntesson (ur. 17 października 1985 r. w Rossön) – szwedzki biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata juniorów oraz dwukrotny złoty medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Robin Bryntesson pojawił się 23 lutego 2003 roku w zawodach juniorów w miejscowości Hakarpspojkarna, gdzie zajął 5. miejsce w biegu na 20 km techniką dowolną. W 2004 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Stryn, gdzie wywalczył złoty medal w sprincie stylem dowolnym. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Rovaniemi był czwarty w sprincie, a w biegu na 10 km stylem dowolnym zajął 33. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku wygrał sprint techniką klasyczną, a na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku zwyciężył ponownie, tym razem w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 18 lutego 2004 roku w Sztokholmie, zajmując 48. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze punkty zdobył jednak dopiero dwa lata później, 7 marca 2006 roku w Borlänge, gdzie zajął 24. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajął ostatecznie 147. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008, który ukończył na 61. pozycji. W 2011 roku Bryntesson zdobył brązowy medal mistrzostw Szwecji w sprincie techniką dowolną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 147.
 sezon 2006/2007: 118.
 sezon 2007/2008: 61.
 sezon 2008/2009: 104.
 sezon 2009/2010: 95.
 sezon 2010/2011: 76.
 sezon 2011/2012: 71.
 sezon 2012/2013: 111.
 sezon 2013/2014: 149.

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Bryntesson nie stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985